Mike Peluso ist der Name folgender Personen:

* Mike Peluso (Eishockeyspieler, 1965) (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Peluso (Eishockeyspieler, 1974) (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler